Scrum Droid (używana jest również nazwa ScrumDroid) – biznesowa gra symulacyjna polskich projektantów z firm Octigo i Agile Force, nagrodzona w 2014 roku przez Project Management Institute w kategorii najlepszy produkt doskonalenia zawodowego.

Gra powstawała w latach 2012 – 2014. W tym czasie przeszła szereg testów i prac przeprojektowywania jej zasad.

Gra szkoleniowa Scrum Droid jest wykorzystywana w edukacji zespołów projektowych pracujących w zwinnej metodologii projektowej Scrum. Uczestnicy stają przed zadaniem skonstruowania robota, który będzie brał udział w misji ratunkowej w Chile na pustyni Atakama, gdzie w 2010 roku doszło do uwięzienia górników w kopalni San José. Tym samym gra nawiązuje do katastrofy górniczej w Copiapó.

Scrum Droid wykorzystuje metody uczenia dorosłych oparte na doświadczeniu i symulacji realnych warunków pracy oraz elementy metodyki . Gra w pełni symuluje wszystkie elementy metodyki Scrum, które dostępne są w Internecie za darmo. Scrum Droid wykorzystywany jest również w trakcie zajęć dla studentów na kierunkach poświęconych zarządzaniu projektami.

Przypisy 

Zarządzanie projektami
Procesy tworzenia oprogramowania